GBG Wrestling är ett wrestling-förbund som finns i Göteborg. GBG Wrestling startades av Balkan Marko 2002.

Externa länkar 
Officiell webbplats

Fribrottningsförbund i Sverige